Amerikai Egyesült Államok
Fayette (Alabama)
Fayette (Indiana)
Fayette (Iowa)
Fayette (Maine)
Fayette (Michigan)
Fayette (Mississippi) 
Fayette (Missouri) 
Fayette (New York)
Fayette (Nyugat-Virginia)
Fayette (Ohio)
Fayette (Utah)
Fayette (Wisconsin)
Fayette (község, Wisconsin)
Fayette City, (Pennsylvania)